Плесецьк:
 Плесецьк — селище міського типу в Архангельській області, центр Плесецького міського поселення та Плесецького району.
 Плесецька — залізнична станція в селищі Плесецьк
 Плесецьк — російський космодром поблизу селища Плесецьк.
 Плесецьк — військовий аеродром, обслуговуючий космодром.
 16358 Плесецьк — астероїд головного поясу, відкритий 20 грудня 1976.